Баль — українське, польське прізвище.
 Баль — староукраїнський варіант назви традиційного танцювального заходу (балу).

Персоналії 
 Баль Андрій Михайлович (1958—2014) — український футбольний тренер.
 Баль Євген Миколайович (1945—2022) — український письменник, капітан І рангу.
 Баль Іван (Ян) Матіасович гербу Ґоздава — стольник саноцький, «протопласта» роду Балів
 Мацей — сяноцький хорунжий, підкоморій, каштелян
 Баль Матіас — кальвініст
 Баль Міхал — монах-бернардинець
 Баль Станіслав — галицький громадський діяч.

Див. також 
 Бал (значення)
 Баль (рід)
 Дру-Сен-Баль
 Баль-д'Аран

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища